XCP steht als Abkürzung für:

 Universal Measurement and Calibration Protocol, ein vom ASAM e.V. standardisiertes Mess- und Kalibrierprotokoll für die Steuergeräte-Kalibrierung, gängige Abkürzung XCP
 Extended Copy Protection, ein Kopierschutz, der auf Musik-CDs eingesetzt wurde

Abkürzung